Clough Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Clough Creek (Stillwater Creek), im Shasta County, Kalifornien 
 Clough Creek (Little Miami River), im Hamilton County, Ohio 

Siehe auch:
 Clough Creek and Sand Ridge Archeological District, archäologischen Fundstätten im Hamilton County, Ohio